Marian Strzyżowski (ur. 1877) – major intendent Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości (8 listopada 1937) i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych
 Marian Strzyżowski (1903–1940) – porucznik administracji Wojska Polskiego, członek POW, odznaczony Krzyżem Niepodległości (25 lipca 1933)

Uwagi

Przypisy